Passage West peut désigner :
 Passage West : une ville du comté de Cork en Irlande
 Passage West (film) : un film réalisé par Lewis R. Foster en 1951.